Joubert is een achternaam en kan wijzen naar de volgende personen:

 Barthélemy Catherine Joubert, een Franse generaal
 Brian Joubert, een Franse schaatser
 Elsa Joubert, een Zuid-Afrikaanse schrijfster in het Afrikaans
 Gideon Joubert, een Zuid-Afrikaanse auteur en journalist
 Jacqueline Joubert, een Franse televisiepersoonlijkheid
 John Joubert, een Amerikaanse veroordeelde moordenaar
 John Joubert (componist), een Zuid-Afrikaanse componist die thans in het Verenigd Koninkrijk woont
 Joseph Joubert, een Franse letterkundige
 Liza Joubert, een pianist uit Zuid-Afrika
 Marius Joubert, een Zuid-Afrikaanse rugbyspeler
 Pierre Joubert, een Franse tekenaar
 Petrus Jacobus Joubert, een Zuid-Afrikaanse generaal

Franse achternaam